Belene (búlgaro: Белене) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Pleven. A sua população era de 8.905 habitantes segundo o censo de 2010.

População

Ver também
 Ilha Belene

Cidades de Pleven (província)